Leucothoe kan syfta på:

 Leucothoe (djur) – ett släkte av kräftdjur 
 Leucothoe (växter) – ett släkte av växter